HSO steht für:
 Bahnhof Soltau (Han) (DS100-Code)
 Harvestehuder Sinfonieorchester Hamburg
 Herschel Space Observatory, siehe Herschel-Weltraumteleskop
 HSO Wirtschaftsschule Schweiz

HSO